

Cinema 
Il bersaglio (Le choc) – film del 1982 diretto da Robin Davis

Letteratura 
Il bersaglio (The Marching Season) – romanzo di Daniel Silva del 1999, Il Giallo Mondadori n. 2840
Il bersaglio (The Mark) – romanzo di Pinter Jason, I nuovi bestsellers Special n. 85s